Inhumanos puede referirse a:

 Inhumanos (1965-), personajes del universo ficticio Marvel.
 Inhumanoids (1986), serie animada televisiva estadounidense, de la empresa Hasbro, con 13 episodios.
 Los Inhumanos (1989-2006), banda española de rock.

Enlaces externos